Maroh ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Maroh (* 1987), slowenischer Fußballspieler
 Jul Maroh (* 1985), französische Comiczeichnerin